National Airlines (N8), kod IATA: N8, kod ICAO: MUA, znak wywoławczy: NATIONAL CARGO – linia lotnicza z siedzibą w USA
 National Airlines (N7), kod IATA: N7, kod ICAO: ROK, znak wywoławczy: RED ROCK – nieistniejąca (1999–2002) linia lotnicza z siedzibą w USA
 National Airlines (NA), kod IATA: NA, kod ICAO: NAL, znak wywoławczy: NATIONAL – nieistniejąca (1934–1980) linia lotnicza z siedzibą w USA
 National Airlines (YJ), kod IATA: YJ, kod ICAO: NTN – linia lotnicza z siedzibą w RPA
 Zobacz też
 Georgian National Airlines, kod IATA: QB, kod ICAO: GFG – linia lotnicza z siedzibą w Gruzji
 Sierra National Airlines, kod IATA: LJ, kod ICAO: SLA – linia lotnicza z siedzibą w Sierra Leone
 narodowy przewoźnik ()